Albert Bonnier kan syfta på:

 Albert Bonniers förlag – ett förlag grundat 1837 i Sverige

Personer
 Albert Bonnier (1820–1900)
 Albert Bonnier Jr. (1907–1989)
 Albert Bonnier (född 1954)